Gimnastyka sportowa na Letniej Uniwersjadzie 2011 została rozegrana w dniach 11 - 16 sierpnia 2011. Do rozdania były 14 komplety medali. Areną zmagań zawodników i zawodniczek była Bao’an District Gym.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gimnastyka sportowa na Letniej Uniwersjadzie 2011

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2011
2011